Piola – stacja metra w Mediolanie
 Domenico Piola – włoski malarz epoki późnego baroku, czołowy artysta Genui II połowy XVII wieku
 Silvio Piola – włoski piłkarz w latach 1929-1954

 Zobacz też

 Pola (ujednoznacznienie)